Laban 2 er navnet på Labans andet danske album, som udkom i 1983.

Spor 

Album fra 1983
Laban-album